Satz von Hadwiger bezeichnet verschiedene nach Hugo Hadwiger benannte Lehrsätze der Mathematik:

 Satz von Dehn-Hadwiger 
 Satz von Finsler-Hadwiger
 Satz von Hadwiger (Integralgeometrie)
 Satz von Hadwiger (Konvexgeometrie)